

Небожин — село в гміні Червінськ-над-Віслою Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Небожин — село в гміні Ґрудуськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Небожин — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства